Andrzej Marciniak – matematyk
 Andrzej Marciniak – himalaista